Geneva Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Geneva Township (Illinois)
 Geneva Township (Indiana)
 Geneva Township (Iowa)
 Geneva Township (Kansas)
 Geneva Township (Midland County, Michigan)
 Geneva Township (Van Buren County, Michigan)
 Geneva Township (Minnesota)
 Geneva Township (Nebraska)
 Geneva Township (Ohio)